Trigo puede referirse a:

 Trigo, género de plantas de la familia de las Gramíneas, con espigas terminales compuestas de cuatro o más carreras de granos, de los cuales, triturados, se saca la harina con que se hace el trigo puede ser benévolo tomarlo en excesopan. Hay muchas especies, y en ellas innumerables variedades.
 Trigo, color.

Lugares 
En Argentina
 El Trigo, localidad del partido de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires.

En España
 Cañada del Trigo, localidad del municipio de Pinoso, en la provincia de Alicante.
 Haza del Trigo, localidad del municipio de Polopos, en la provincia de Granada.
 La Tierra del Trigo, localidad del municipio de Los Silos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Portugal
 Monte do Trigo, freguesia del municipio de Portel, en el distrito de Évora.

En Uruguay
 Ramón Trigo, localidad del departamento de Cerro Largo.

Personalidades 
 Felipe Trigo (1864-1916), militar y escritor español.
 Guadalupe Trigo (1941-1982), compositor, cantante y actor mexicano.
 Herminio Trigo (1943), político español.
 José Ángel Trigo (1988), actor español.
 Ricardo Trigo (1906-1982), actor argentino.

Otros 
 Trigo Limpio, trío musical español.
 Guisado de trigo, plato típico de la cocina de Albacete (España).
 Olla de trigo, plato típico de la cocina de Andalucía Oriental (España).